Wertijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wertijiwka (Nischyn), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn
 Wertijiwka (Bohoduchiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw